Le Sporting Clube da Covilhã est un club portugais de football, fondé le . Basé à Covilhã, il évolue en Ledman LigaPro.
Le club compte 15 saisons en première division portugaise, et disputé la finale de la Coupe du Portugal de football 1957, face au grand SL Benfica.

Historique 

Dans les années 1920, les premières réunions ont lieu, faute de siège social, dans les patios des maisons des adhérents, ou le plus souvent à l'hôtel Castela, aujourd'hui disparu, à Pelourinho. Les joueurs ne recevaient rien en retour, et après avoir quitté leur emploi, généralement dans les usines, ils s'entraînaient principalement au Calvário toute la semaine, y compris le samedi. Certains dirigeants finissent par avoir des contacts avec ceux du Sporting Clube de Portugal qui, à cette époque, vivaient une phase euphorique de création de filiale. Le , le club devient officiellement la  branche du Sporting CP. A l'époque le terrain pour les matches officiels était celui de Várzea.

Le club passe 15 saisons en Liga Sagres ().

Il obtient son meilleur résultat en D1 lors de la saison 1955-1956, où il se classe  du championnat, avec 11 victoires, 7 matchs nuls et 8 défaites.

La dernière présence en  du SC Covilhã remonte à la saison 1987-1988.

Le Sporting Covilhã est considéré comme l'un des clubs de football "historiques" du Portugal, car il a l'habitude de jouer pendant longtemps en première division portugaise. C'est d'ailleurs l'un des rares clubs de l'intérieur du Portugal à avoir joué dans l'élite.

Le club est finaliste de la Coupe du Portugal lors de la saison 1956-1957.

Palmarès et records

Palmarès 

Trophées divers

Bilan sportif

Bilan saison par saison

Joueurs et personnalités du club

Présidents

Entraîneurs

Joueurs

Effectif professionnel actuel

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football au Portugal
Club de football fondé en 1923